Audrey – nome proprio di persona inglese femminile

Astronomia 
4238 Audrey – asteroide della fascia principale

Biografie 
Audrey – cantante e attrice tedesca

Cinema 
Audrey – film del 1916 diretto da Robert G. Vignola
Audrey – film del 2014 diretto da Dean Pollack
Audrey – documentario del 2020 sulla vita di Audrey Hepburn, diretto da Helena Coan

Personaggi immaginari 
Audrey – personaggio del manga Claymore.